Diese Seite stellt die Statistiken, Fakten und Rekorde der Denver Broncos dar.

Falls nicht anders angegeben, befinden sich die Daten auf dem Stand der letzten abgeschlossenen Saison. Die Quelle der Daten ist – wenn nicht anders angegeben – die Webseite pro-football-reference.com.

Die Broncos spielten seit 1960 gegen insgesamt 31 andere Mannschaften. Mit 127 Partien gab es die meisten Begegnungen gegen die Los Angeles Chargers und Las Vegas Raiders. Am erfolgreichsten gegen die aktuellen Teams der NFL sind sie gegen die Arizona Cardinals.

Statistik 
Nach Ende der Saison 2022 ließen sich folgende statistischen Werte ermitteln:

Rekorde

Alle Saisons seit 1960

Erstrunden Draft-Picks 

Nachfolgend werden hier alle Erstrunden Draft-Picks aus dem AFL-Draft und NFL-Draft aufgelistet, welche die Broncos seit ihren dem ersten Draft 1960 getätigt haben. Die Broncos haben bisher niemals den Gesamtersten im NFL-Draft ausgewählt. Von der University of Florida, der University of Tennessee und der University of Nebraska-Lincoln haben sie bisher mit jeweils drei Spielern die meisten Erstrunden-Picks ausgewählt.

Legende:

Anmerkungen

Quellen 
 Denver Broncos auf pro-football-reference.com
 Passing records auf pro-football-reference.com
 Rushing records auf pro-football-reference.com
 Receiving records auf pro-football-reference.com
 Defense records auf pro-football-reference.com
 Kicking & Punting records auf pro-football-reference.com
 Return records auf pro-football-reference.com
 Draft History auf pro-football-reference.com

Liste (American Football)
Zahlen und Rekorde